Padang Kelapo (Semidang Alas Maras), een plaats in Indonesië
Padang Kelapo (Maro Sebo Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing